Барте́ново   — деревня  в  Смоленской области России,  в Глинковском районе. Население – 29 жителей (2007 год)  .  Расположена в центральной части области  в 3 км к западу от села Глинка,  в 16 км севернее  автодороги  Новоалександровский(А101)- Спас-Деменск — Ельня — Починок.   В  2 км северо-западнее деревни железнодорожная станция Клоково на линии Смоленск  - Сухиничи. Входит в состав Глинковского сельского поселения.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в ходе Ельнинско-Дорогобужской операции в 1943 году.

Примечания 

Населённые пункты Глинковского района